Света Марина може да се отнася за:

 християнски светици:
 Марина от Агуас Сантас (119-139);
 Марина Антиохийска (?-304);
 Марина Сирийска (?-508);

Манастири и църкви 
 Каранвърбовски манастир „Света Марина“ – манастир на Българска православна църква край село Каран Върбовка, област Русе, Северна България;
 Сяновски манастир „Света Марина“ – девически манастир на Българска православна църква край село Сяново, област Силистра, Северна България;
 Манастир „Света Марина“ – манастир на Българска православна църква край село Ботево, област Варна, Източна България;
 Църква „Света Марина“ – църква на Българска православна църква във Велико Търново, Северна България, строена 1850 г. от майстор Кольо Фичето;
 Църква „Света Марина“ – митрополитска църква на Българска православна църква в Пловдив, Южна България;
 скалната църква „Св. Марина“ – скална средновековна църква край село Карлуково, област Ловеч, Северна България;
 „Света Марина“, църква в село Рендина, Гърция.
 Църква „Света Марина“ – църква в Горнослав

Други 
 Света Марина, днес Агия Марина, село в дем Бер, Гърция;
 Света Марина, пещера край Разград, България;

Вижте също 
 Марина